MMZ peut faire référence à :

 , un jeu vidéo d'action ;
 MMZ, un groupe de rap français formé en 2014 ;
  .